Сергей Евгеньевич Волков () — российский футболист, нападающий клуба «Краснодар».
Воспитанник академии клуба «Краснодар». С 2018 по 2019 годы играл за «Краснодар-3» в первенстве ПФЛ, в сезоне 2021/22 — за «Краснодар-2» в первенстве ФНЛ. 
10 апреля 2022 года дебютировал за основу клуба в премьер-лиге в матче против казанского «Рубина», выйдя на замену на 63-й минуте, а на 85-й минуте забил победный гол.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Краснодар»

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки ФК «Краснодар-3»
Игроки ФК «Краснодар»